Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die J&T Banka Ostrava Open 2021 des Damentennis. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 18. und 19. September 2021 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2021
Tennisturnier in Ostrava